Oedura reticulata är en ödleart som beskrevs av  Bustard 1969. Oedura reticulata ingår i släktet Oedura och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
reticulata